Hololepidella är ett släkte av ringmaskar. Hololepidella ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Hololepidella